Futteral steht für: 

 Hülle, Überzug, Behälter (Kapsel); speziell Behälter für Klingenwaffen
 Etui
 Penisfutteral

Siehe auch: